Амайрани Ромеро Гутьеррес (исп Amairani Romero Gutierrez) (6 апреля 1970, Мехико, Мексика) — известная мексиканская актриса, дочь  актрисы Анабель Гутьеррес.

Биография 
Родилась 6 апреля 1970 года в Мехико. Очень рано её мать - актриса Анабель Гутьеррес стала выводить свою дочь в свет. Юной актрисе очень сильно повезло - она стала играть в эпизодах тех фильмов, где снималась её мать. Популярность юной актрисы росла с каждым новым фильмом и на одном из них ее приметил известный мексиканский режиссёр Артуро Рипштейн и предоставил юной звезде маленькую роль в сериале Dulce desafio (1988), где она исполнила роль Росио. После этой успешной работы, ее пригласила актриса и режиссёр Беатрис Шеридан в телесериал «Просто Мария» (1989), где она с успехом сыграла самую известную свою роль - роль Лауры Риверы дель Вильяр, благодаря чему стала известна многим телезрителям, в том числе и российским. После ошеломляющего успеха показа телесериала «Просто Мария» в России российские телевизионщики пытались пригласить юную актрису в Москву для съёмок в оригинальном отечественном телесериале, но отсутствие финансирования отечественного кинематографа заморозило проект на долгие годы.

Личная жизнь 
Амайрани разведена, у неё есть трое детей. В Мексике многочисленные поклонники творчества Амайрани считают её самой известной молодой актрисой, добившейся успеха.

Фильмография 

1
Корона слёз (сериал, 2012 – 2013)
Corona de lágrimas ... Ericka

2
Мисс XV: Мечтающая принцесса (сериал, 2012)
Miss XV: Sueña Princesa ... Juana Palacios

3
Счастливая семья (сериал, 2011 – ...)
Una familia con suerte ... Catalina

4
Как говорится (сериал, 2011 – ...)
Como dice el dicho ... Claudia

5
Море любви (сериал, 2009 – ...)
Mar de amor ... Federica Martínez

6
Хамелеоны (сериал, 2009 – ...)
Camaleones ... Señora de Rincón

7
Гадкий утенок (сериал, 2009 – ...)
Atrévete a soñar ... Janet

8
Роза Гваделупе (сериал, 2008 – ...)
La rosa de Guadalupe ... Cristian

9
Слово женщины (сериал, 2007 – ...)
Palabra de mujer ... Sonia Sanromán

10
Лола: Давным-давно (сериал, 2007)
Lola: Érase una vez ... Sandra Espinoza

11
Соседи (сериал, 2005 – ...)
Vecinos ... Madre de Familia

12
Тень другого (сериал, 1996)
La sombra del otro ... Cora

13
Мы идём на бал (1996)
Vamos al baile ... (в титрах: Amairami)

14
Там за мостом (сериал, 1994)
Más allá del puente ... Lupita

15
Маримар (сериал, 1994 – ...)
Marimar ... Natalia Montenegro

16
Волшебная молодость (сериал, 1992)
Mágica juventud ... Consuelo (1992)

17
Просто Мария (сериал, 1989 – 1990)
Simplemente María ... Laura del Villar Rivera (дубл. Екатерина Васильева)

18
Сладкое желание (сериал, 1988 – ...)
Dulce desafío ... Rocío

Ссылки 
 Амайрани на сайте КиноПоиск
 
 

Родившиеся 6 апреля
Актёры телевидения
Актрисы Мексики